Rönnbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rönnbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Rönnbergstjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun,

Se även
Rönbergstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn